XKB steht für:
 X-Keyboard Extension, Teil des X Window Systems

xkb steht für:
 Manigri-Kambolé (ISO-639-3-Code), Varietät aus dem Dialektkontinuum Ede (yoruboide Sprache) in Benin und Togo

Abkürzung